Korb steht für:

 Korb (Behälter), geflochtener Behälter
 Korb (Blütenstand) bei Korbblütlern
 Korb (Einheit), altes Gewichts- und Volumenmaß
 Korb (Heraldik), Wappenfigur in der Heraldik
 Korb (Waffe), Handschutz bei Degen und Schläger
 Korb (Basketball)
 Korb, Teil des Spielfeldes im Korbball
 Korb, Teil des Spielfeldes im Unterwasser-Rugby
 Förderkorb im Bergbau, als Kurzform
 Rettungskorb bei der Feuerwehr, als Kurzform

Korb ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Korb (Breitenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Breitenbrunn in Bayern
 Korb (Gemeinde Bergheim), Weiler bei Bergheim, Flachgau, Land Salzburg
 Korb (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft und Katastralgemeinde von Völkermarkt, Kärnten
 Korb (Möckmühl), Ortsteil der Stadt Möckmühl in Baden-Württemberg
 Korb (Württemberg), Gemeinde im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Korb (Unnau), Ortsteil der Gemeinde Unnau in Rheinland-Pfalz
 Schloss Korb, Burg in Eppan, Südtirol

Korb ist der Familienname folgender Personen:
 Korb (Familie), Künstlerfamilie
 Alexander Korb (* 1976), deutscher Historiker
 Andreas Korb, deutscher Brigadegeneral der Luftwaffe der Bundeswehr
 Anton Korb (1763–1821), böhmischer Müllermeister, Fabrikant und Unternehmer
 Erwin Korb (1928–2017), deutscher Politiker (SPD)
 Flóris Korb (1860–1930), ungarischer Architekt
 Gabriele Korb (* 1962), deutsche Verwaltungsjuristin

 Gertrud Korb (1910–1989), deutsche Ärztin, MdV
 Hermann Korb (1656–1735), deutscher Baumeister des Barock
 Irene Korb (1923–1978), deutsche Schauspielerin (DEFA)
 Jenny Korb (1869–1937), österreichische Opernsängerin (hochdramatischer Sopran)
 Johann Georg Korb (1672–1741), deutscher Jurist und Reiseschriftsteller
 Johannes Korb (1615–1685), erzgebirgischer Hammerherr
 Julian Korb (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Kristin Korb (* 1969), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Michael Korb (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Mihhail Korb (* 1980), estnischer Politiker
 Paul Korb (1904–2002), kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Pierre Korb (1908–1981), französischer Fußballspieler
 Robert Korb (1900–1972), kommunistischer Funktionär der Ersten Tschechoslowakischen Republik (KPTsch) und der DDR (SED)
 Ron Korb, kanadischer Flötist
 Rudolf Korb (1845–1925), österreichischer Schriftsteller
 Sascha Korb (* 1993), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Korbpreis (Ölmaßeinheit)
 Korbschläger (Fechtwaffe)
 Chinesischer Korb (Museumspädagogik)
 Kanzelkorb (in Kirchen)
 Turmkorb (Baukörper)
 „einen Korb geben“ (Redewendung)

 Korp (Begriffsklärung)
 Corp (Begriffsklärung)